B186 peut faire référence à :
 Bundesstraße 186, une route fédérale allemande reliant Schkeuditz à Zwenkau ;
 Benetton B186, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.